Niemcy:
 Bösel – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cloppenburg

Osoby:
 Raúl Boesel – brazylijski kierowca wyścigowy
 Grete Bösel – zbrodniarka wojenna